Jelenić je hrvatsko i srpsko prezime, koje se najčešće pojavljuje u Zagrebu, Puli, Zadru, Sisku i u Rijeku.

Osobe s prezimenom Jelenić 
Julijan Jelenić (1877. – 1931.), hrvatski i bosanskohercegovački povjesničar i pisac
Petar Jelenić (rođ. 1987.), hrvatski tenisač
Sergije Jelenić, hrvatski katolički svećenik
Viktor Jelenić (rođ. 1970.), bivši srpski vaterpolist

Izvori 

Hrvatska prezimena
Srpska prezimena